Ohlson ist der Familienname folgender Personen:

 Bertil Ohlson (1899–1970), schwedischer Leichtathlet
 Carl-Erik Ohlson (1920–2015), schwedischer Segler
 Einar Ohlson (* 1918), schwedischer Yacht-Konstrukteur
 Liselotte Ohlson (* 1968), schwedische Kanutin 
 Olle Ohlson (1921–1983), schwedischer Wasserballspieler

Ohlson steht für:

 Ohlson 8:8 eine schwedische Kielyacht, Konstrukteur: Einar Ohlson

Siehe auch:
 Ohlsson
 Olson
 Olsson
 Ohlsen